În Gambia există două localități ce poartă numele Lamin:
 Lamin, sat în diviziunea Western
 Lamin, oraș în diviziunea North Bank